Marca peut désigner :

Patronyme 

 Enrique La Marca, herpétologiste vénézuélien ;
 Marc-Alexandre Millanvoye (1973 - 2005), surnommé Marca, journaliste et un animateur de radio français ;
 Pierre de Marca (1594 - 1662), historien et archevêque français.

Toponyme 

 Marca, une commune roumaine du județ de Sălaj

Autres 
 Marca est un quotidien sportif espagnol.
 Marca est une manufacture française d'anches simples.
 Marca TV est une chaine espagnole de télévision.
 Radio Marca est une radio espagnole diffusant des programmes d'information sportive.